Aleksandr Jakovlevič Golovin (1863-1930) – pittore e scenografo russo
 Aleksandr Sergeevič Golovin (1995) – lottatore russo specializzato nella greco-romana
 Aleksandr Sergeevič Golovin (1996) – calciatore russo